Lefkada lahko pomeni več zemljepisnih pojmov:

 otok Lefkada v Jonskih otokih v Jonskem morju,
 mesto Lefkada na otoku Lefkada.